Trivia Friends est un jeu de société  édité par Tilsit, il s'agit d'un jeu du type questions et réponses basé sur la série télévisée Friends.

Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans pour environ 60 minutes.

Principe général

Chaque joueur possède une liste d'objets à récupérer, chacun de ces objets appartenant à un personnage de la série. Pour les récupérer, il faut se rendre dans le bon appartement et répondre correctement à une question du Trivia.

Pour se rendre dans un appartement le joueur lancera le dé pour avancer. À chaque case atteinte, il devra répondre à une question. S'il répond correctement, il pourra continuer son tour de jeu.

S'il arrive dans un appartement, il doit aussi répondre à une question, mais une bonne réponse lui permet de récupérer l'objet de son choix, parmi ceux appartenant aux personnages habitant dans l'appartement.

Certaines cases de parcours appellent à faire un mime portant sur une scène particulière de la série, plutôt qu'à une question. Répondre correctement au mime a pour conséquence de continuer son tour de jeu, de la même façon qu'avec une question.

Matériel

Le jeu est composé notamment d'un plateau contenant un parcours de cases, amenant à des cases "Appartements". Il s'agit de représentation des appartements des personnages de la série Friends :
 L'appartement de Monica et Rachel
 L'appartement de Chandler et Joey
 L'appartement de Ross
 L'appartement de Phoebe

Mise en place

But du jeu

Fin de partie et vainqueur

Le premier joueur à avoir récupéré ses 6 objets et à avoir trouvé le dernier mime gagne la partie.

Jouabilité 

Les 1200 questions du jeu permettent de ne pas revenir sur les mêmes questions souvent. La difficulté des questions est très variable. Elle va du nom d'un personnage, à un détail très précis cité dans un seul épisode.
Le nombre de mimes disponibles est par contre lui beaucoup plus restreint et peut être répétitif si on joue souvent.

Voir aussi 

 La série Friends

Trivia Friends